Hraniw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hraniw (Derhatschi), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi
 Hraniw (Hajssyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn